Alaska – stan USA,
 Alaska – półwysep w północno-zachodniej części Ameryki Północnej
 Alaska – pasmo górskie w Kordylierach
 Zatoka Alaska – zatoka Oceanu Spokojnego